Vlasenica (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina
Vlasenica (regio)
Vlasenica (Vladimirci), een plaats in de Servische gemeente Vladimirci